YG Entertainment, een Zuid-Koreaans platenlabel, de afkorting voor Yang Goon
 YG (rapper), een Amerikaanse rapper

 Yottagram, 1024 gram

 Yoctogram, 10−24 gram